Hot Tracks е сборен албум на шотландските рокаджии от Назарет, излязъл през 1976 година. Той проследява развитието на групата от Razamanaz (1973) до Play 'n' the Game (1976). В него е представена малко по-дълга версия на This Flight Tonight и версията като сингъл на I Want To Do Everything For You.

Списък на песните

Колектив 
 Дан Маккафърти – вокали
 Даръл Суийт – барабани
 Мени Чарлтън – китара, продуцент
 Пийт Агню – бас китара, китара

Музикални албуми от 1976 година
Рок албуми
Британски музикални албуми